Nordhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Nordhaus, deutscher Skifahrer und Physiotherapeut der DDR-Mannschaft 
 Gösta Nordhaus (1899–?), deutscher Filmregisseur
 Helmut Nordhaus (1922–2014), deutscher Fußballspieler
 Nicole Nordhaus (* 1978), deutsche Biathletin
 William D. Nordhaus (* 1941), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler